Birky (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Birky, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha

 Birky (Smijiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw
 Birky (Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka
 Birky (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Birky (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Birky (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch
 Birky (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw
 Birky (Welyka Bahatschka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka
 Birky (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Birky (Schumsk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk
 Birky (Bobrowyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja
 Birky (Koselez), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez
 Birky (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw
 Birky (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj
 Birky (Ljuboml), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml

 bis 2019 der Name des Dorfes Borok (Tscherwonohrad) in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad

siehe auch: Borki